A Autoestrada A33 é uma autoestrada no norte da Itália que conecta Asti a Cuneo. Atualmente está, em parte, aberta ao tráfego e, em parte, em construção. É gerida pela concessionária Autostrada Asti-Cuneo S.p.A..

Percurso

Ver também
 Lista de autoestradas da Itália

Autoestradas da Itália